Оффенберг () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Деггендорф. Население составляет 3284 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,76 км². Официальный код  —  09 2 71 140.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии